El término arroyo del Sarandí puede referirse a:

Arroyo del Sarandí (Río Arapey): curso de agua uruguayo afluente del río Arapey
Arroyo del Sarandí (Río Daymán): curso de agua uruguayo afluente del río Daymán
Arroyo del Sarandí (Arroyo Porongos): curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Porongos